Иван Живановић може имати више значења:
 Иван Живановић (фудбалер, рођен 1981)
 Иван Живановић (фудбалер, рођен 1995)